Wilkus – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze
 Wilkus – jezioro w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim